Monterrey peut désigner :
 Monterrey,  la plus peuplée du Mexique, capitale de l'État du Nuevo León ;
 Club de Fútbol Monterrey
 Bataille de Monterrey
 Monterrey, ville colombienne située dans le département de Santander ;
 Monterrey, commune d'Espagne en Galice.
 Monterrey , ville du Costa Rica dans la province de San José. 
 Monterrey, ville du Pérou dans la province de Huaraz.

Voir aussi